BSF est un sigle qui peut signifier :
 Banque suisse et française ;
 Bibliothèques sans frontières ;
 Boussac Saint Frères ;
 Brussels summer festival, un festival musical de  au milieu du mois d'août, au cœur de Bruxelles ;
 , une méthode de langage de script pour Java ;
 Biologie Sans Frontière, une ONG française œuvrant à l'établissement de laboratoires d'analyse médicale dans les pays en développement ;
 Bazar Sans Frontières, une ONG française agissant à Madagascar ;
 Bibliothèque Sigmund Freud.

BSF est un code qui peut signifier :
 .